Люцифераза:
 Люциферазы — класс окислительных ферментов, катализирующих реакции, сопровождающуюся испусканием света.
 «Люцифераза» — альбом российской певицы Хелависы.